Operation Rösselsprung kan avse:
Operation Rösselsprung (1942) – ett försök av Kriegsmarine att genskjuta konvojen PQ 17
Operation Rösselsprung (1944) – ett försök av Wehrmacht att tillfångata Josip Broz Tito